S.P.Q.R., le sigle du Senatus populusque Romanus, l'emblême de la République romaine (509 av. J.-C. - 27 av. J.-C.)
 S.P.Q.R., un téléfilm allemand de Volker Koch diffusé en 1972 ;
 , une série de fumetti réalisée par Adriano Carnevali et publiée dans les années 1980.
 SPQR, le signe du Syndicat de la presse quotidienne régionale en France ;
 , un film italien de Carlo Vanzina sorti en 1994.